Nicolae Georgescu se poate referi la:
 Nicholas Georgescu-Roegen, matematician român
 Nicolae Georgescu, arhitect al clădirii Primăriei Sectorului 1